Louroux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Louroux-de-Bouble, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Louroux-de-Beaune, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,